Ouham è un toponimo africano, che può riferirsi a:

 il fiume Ouham, in Africa centrale
 la Prefettura di Ouham, nella Repubblica Centrafricana
 la Prefettura di Ouham-Pendé, nella Repubblica Centrafricana